Чарльз Батлер:
 Батлер, Чарльз (род. 1932) — американский бобслеист.
 Батлер, Чарльз (1864—1933) — английский художник.
  (род. 1979) — американский фигурист в спортивных танцах.